Obersee (Bodensee), het grootste deel van de Bodensee
 Obersee (Königssee), meer bij Berchtesgaden, Beieren, Duitsland
 Obersee (Rur), stuwmeer in de Eifel.
 Obersee (Stiermarken), meer op de grens van Stiermarken en Neder-Oostenrijk, Oostenrijk.
 Obersee (Lanke), meer in Wandlitz, Brandenburg, Duitsland.
 Obersee (Arosa), bergmeer in Arosa, Graubünden, Zwitserland
 Obersee (Berlijn), een buffermeer in Berlijn, Duitsland.